Вільям Велд (;  , Смітстаун, Нью-Йорк) — американський політик-республіканець.
Велд — посушливі плато в Південній Африці, головним чином в ПАР.